Говора има више значења:

 Говора (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Говора (Валча), насеље у округу Валча у Румунији